White Pony е трети студиен албум на алтърнатив метъл групата Deftones. Издаден е на 20 юни 2000 г. от Maverick Records.

Обща информация 
Албумът отбеляза значителен ръст в звука на групата и се смята за повратна точка по отношение на експериментирането, като се използва все по-експериментален рок звук и включване на ню уейв, дрийм поп, трип хоп в алтърнатив метъл звученето. След издаването, албумът е посрещнат с критично признание и като цяло се счита от феновете и критиците за един от най-зрелите албуми на Deftones, въпреки че е един от последните албуми на групата, които някои критици описват като част от спорния ню метъл жанр. „White Pony“ е също така най-продавания албум на групата. Сертифициран е като златен на 17 юли 2002 г. от RIAA. White pony е уличен жаргон за кокаин.

Състав 
 Чино Морено – вокали
 Стивън Карпентър – китара
 Чи Ченг – бас
 Ейб Кънингам – барабани
 Франк Делгадо – клавири

Допълнителен персонал 
 Скот Уейланд – допълнителни вокали в „Rx Queen“
 Родлийн Гецик – допълнителни вокали в „Knife Prty“
 Мейнърд Джеймс Кийнън – допълнителни вокали в „Passenger“

Песни

Позиции в класациите 

Албум

Сингли

Сертификати

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 2000 година